Osoby o tym nazwisku:
 Andy Wilman – angielski producent telewizyjny
 Tomasz Wilman – polski trener piłkarski